Дювиньо́ () — фамилия французского происхождения. Известные носители:

 Дювиньо, Бернд (род. 1955) — немецкий гребец-байдарочник, олимпийский чемпион 1980 года.
 Дювиньо, Жан (1921—2007) — французский социолог и антрополог, драматург, журналист.
 Дювиньо, Поль (1913—1991) — бельгийский ботаник-флорист, геоботаник, лихенолог, эколог.